Valbona může být
 Valbona - albánsky Valbonë, obec v okresu Tropojë v severní Albánii

 Valbona - řeka v údolí Valbony na severu Albánie

 Údolí Valbony - albánsky Parku Kombëtar Lugina e Valbonës, národní park na severu Albánie
 Valbonský průsmyk - průsmyk v pohoří Prokletje na severu Albánie

 Valbona - město ve španělském Aragonském autonomním společenství

Rozcestníky - místopisné jméno